Leland kan syfta på:

Personer

Efternamnet Leland
Henry M. Leland (1843–1932), amerikansk ingenjör, entreprenör och uppfinnare
Charles Godfrey Leland (1824–1903), amerikansk journalist, språkvetare och folklorist

Förnamnet Leland
Leland H. Hartwell (1939–), amerikansk biolog och nobelpristagare
Leland D. Melvin (1964–), amerikansk astronaut
Leland Stanford (1824–1893), grundare av Stanford University

Geografi

Antarktis 

 Mount Leland,

Norge 

 Leland, Leirfjords kommun, Nordland fylke, Leirfjord,

USA 

 Leland, Mississippi, Washington County, 
 Leland (ort i USA, North Carolina), Brunswick County, 
 Leland, Iowa, ort, Winnebago County, 
 Leland, Illinois, LaSalle County, 
 Leland, Michigan, Leelanau County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar
Robotskapade USAförgreningar